Das Hurghada International 2002 fand vom 27. März bis 2. April 2002 in Hurghada, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 36.000 US-Dollar.

Titelgewinnerin wurde Natalie Pohrer, die im Finale die an Position zwei gesetzte Cassie Campion besiegte. Campion gab beim Stand von 9:2 und 9:5 zugunsten Pohrers verletzungsbedingt auf.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Omneya Abdel Kawy einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2002
WSA World Tour 2001/02